Foiled Again – cortometraggio del 1897 prodotto dalla American Mutoscope Company
Foiled Again – cortometraggio del 1914 diretto da Eddie Dillon (Edward Dillon)
Foiled Again – cortometraggio del 1932 diretto da Charles Lamont (1932)
Foiled Again – cortometraggio del 1935 diretto da Frank Moser